Alma mater (latinsko mati rednica) je izraz, ki se uporablja za vseučilišče (največkrat univerzo), ki jo je oseba obiskovala – glej članek Alma mater.

Poleg tega se izraz lahko nanaša na:
 Alma Mater Europaea - Evropska univerza 
 Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor - visokošolski zavod s sedežem v Mariboru